Le 9 DeKalb Avenue est un gratte-ciel en construction à New York aux États-Unis. Il s'élèvera à 335 mètres. Son achèvement est prévu pour 2022.

Lien externe
CTBUH

Gratte-ciel à Brooklyn
Gratte-ciel mesurant entre 300 et 349 mètres